Příjmení Vojtko nese více různých osobností:

 Marian Vojtko (* 1973) – slovenský zpěvák
 Matúš Vojtko (* 2000) – slovenský fotbalový obránce
 Viktor Vojtko (* 1978) – český politik a VŠ pedagog